In 1990 werd het 86ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 28 januari tot 27 mei en werd georganiseerd door de FBF. Vitória werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Tweede fase

Finalegroep
Bahia begon aan de finalegroep met vier bonuspunten omdat het beide toernooien gewonnen had, Vitória en Galícia kregen elk één bonuspunt omdat ze de finale gespeeld hadden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano